Lezo – municipalità delle Filippine nella Provincia di Aklan
 Lezo – comune della Spagna nella Provincia di Gipuzkoa